Kostjantyniwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Nordwesten der ukrainischen Oblast Charkiw mit etwa 1300 Einwohnern (2015).

Die 1885 gegründete Ortschaft erhielt 1938 den Status einer Siedlung städtischen Typs und ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Siedlungsratsgemeinde innerhalb des Rajon Krasnokutsk.

Kostjantyniwka liegt an der Territorialstraße T–21–06 23 km südlich vom Rajonzentrum Krasnokutsk und etwa 100 km westlich von Charkiw.

Zur Siedlungsratsgemeinde mit einer Fläche von 74,367 km² gehören noch die Ansiedlungen 
Kamjano-Chutirske ( ) mit etwa 180 Einwohnern,
Kowaliwske ( ) mit etwa 170 Einwohnern und 
Stepowe ( ) mit etwa 10 Einwohnern.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Rajon Bohoduchiw
Gegründet 1885